Alessandro Farnese kan henvise til

 Alessandro Farnese (1468 - 1549), kendt som Pave Paul 3.
 Alessandro Farnese af Parma (1545 – 1592), hertug af Parma
 Alessandro Farnese (1635-1689), italiensk militærleder og statholder i De Spanske Nederlande fra 1678 til 1682